Фред (Кёрли) Нил (; 19 мая 1942, Гринсборо, Северная Каролина — 26 марта 2020, Техас) — американский профессиональный баскетболист и шоумен. Известен многолетними выступлениями за команду «Гарлем Глобтроттерс» и сопутствующими ролями в кино и на телевидении.

Биография 
Фред Нил родился в городе Гринсборо (Северная Каролина), где окончил среднюю школу им. Джеймса Б. Дадли. По окончании школы он поступил в Университет Джонсона Смита в Шарлотте. В университетской баскетбольной команде Фред набирал в среднем по 23 очка за игру и в последний год учёбы привёл её к чемпионскому титулу в студенческой конференции CIAA.

По словам самого Нила, после окончания учёбы его приглашали участвовать в отборе игроков такие команды, как «Нью-Йорк Никербокерс», «Сент-Луис Хокс», «Балтимор Буллетс» и «Детройт Пистонс». Однако он предпочёл участвовать в аналогичном отборе в знаменитую баскетбольную команду-шоу «Гарлем Глобтроттерс», поскольку участникам этого отбора оплачивали билет до Чикаго, где он проходил, проживание и питание. Нил попал в пятёрку игроков, отобранных «Глобтроттерс», и в дальнейшем выступал в составе этой команды непрерывно до 1985 года. Получивший за гладко выбритую голову прозвище «Кёрли» ( — Кудряшка) Нил был одним из ведущих игроков команды, демонстрируя на площадке блестящий дриблинг и умение забрасывать мячи со своей половины поля, а также неувядающую жизнерадостность и заразительную улыбку. За 22 года в «Гарлем Глобтроттерс» Кёрли провёл больше 6000 матчей в 97 странах.

В рамках популяризации «Гарлем Глобтроттерс» на телевидении Кёрли Нил был участником еженедельной телепередачи «Машина для попкорна „Гарлем Глобтроттерс“» и снялся (в роли себя самого) в ряде сериалов и телевизионном фильме «„Гарлем Глобтроттерс“ на острове Гиллигана». Уже после окончания активной игровой карьеры он исполнил роль тренера в сериале «Супербой». Образ Кётли Нила был использован в анимационных сериалах компании Hanna-Barbera «Гарлем Глобтроттерс» и «Новые фильмы о Скуби-Ду».

В 1985 году Кёрли Нил расстался с «Глобтроттерс» на почве финансовых разногласий, когда команда попыталась уменьшить сумму его контракта со 130 до 75 тысяч долларов (уже тогда в НБА средняя зарплата составляла 500 тысяч в год). Он перебрался с семьёй в Орландо, где в 1987 году получил место директора по специальным проектам только что созданной команды НБА «Орландо Мэджик». Позже он примирился с «Глобтроттерс», которых до настоящего времени периодически представлял в качестве «посла доброй воли».

Фред Нил был женат с 1976 года, у него две дочери от жены Роз (умерла в 2010 году) и четверо внуков. Скончался в марте 2020 года в возрасте 77 лет у себя дома под Хьюстоном.

Признание заслуг 
В 1993 году Кёрли Нил был включён в списки «легенд» «Гарлем Глобтроттерс», а в 2008 году команда навечно закрепила за ним игровой номер 22, под которым он выступал; это был пятый случай за почти 80-летнюю историю «Глобтроттерс», и по этому поводу президент команды Курт Шнейдер сказал: Кёрли Нил — это воплощение чистоты спорта и всего самого лучшего, что есть в «Глобтроттерс» и баскетболе. Он помог превратить эту организацию в явление мирового масштаба… Он поистине олицетворяет здоровые развлечения для всей семьи и вызывает нежные воспоминания у миллионов поклонников по всему миру. Также в 2008 году имя Фреда Нила было включено в списки Зала спортивной славы Северной Каролины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала спортивной славы Северной Каролины
 Профиль на официальном сайте «Гарлем Глобтроттерс»

Баскетболисты США
Игроки «Гарлем Глобтроттерс»